Potapova oder Potapowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Sergejewna Potapowa (* 2001), russische Tennisspielerin
 Anastassija Walerjewna Taranowa-Potapowa (* 1985), russische Dreispringerin
 Daniela Potapova (* 1996), deutsche rhythmische Sportgymnastin
 Jelizaveta Potapova (* 1988), litauische Schachspielerin
 Sabina Potapowa (* 1996), kasachische Kugelstoßerin 

Siehe auch:
 Potapow